Sköld kan syfta på:

 Sköld – ett försvarsvapen
 Sköld (geologi) – en del av en kraton där urberg kommer i dagen
 HMS Sköld – monitor/pansarbåt i svenska flottan mellan 1868 och 1906
 Mänsklig sköld – civilpersoner utplacerade för att förhindra militära operationer
 Vapensköld – inom heraldiken den yta på vilken ett eller flera sköldemärken avbildas
 Sköldemärke – inom heraldiken en beteckning på den eller de bilder som finns på vapenskölden
 Sköld (efternamn) – ett svenskt soldatnamn